Die American Le Mans Series 2006 begann mit dem 12-Stunden-Rennen von Sebring am 18. März 2006 und endete am 21. Oktober 2006 in Laguna Seca.

Ergebnisse

Rennkalender 

Gesamtsieger sind fett hervorgehoben.

Gesamtsieger

LMP1 Fahrer, Hersteller und Teams

LMP2 Fahrer, Hersteller und Teams

GT1 Fahrer, Hersteller und Teams

GT2 Fahrer, Hersteller und Teams

Weblinks 
 Website der ALMS

ALMS-Saison
Motorsportsaison 2006